laotisch steht für:
 den südostasiatischen Staat Laos betreffend
 das Tai-Volk der Laoten betreffend, siehe Lao
 Laotische Sprache, eine Kam-Tai-Sprache
 Laotische Küche, Kochstile und kulinarische Spezialitäten von Laos

Siehe auch: